Lobkow ist der Familienname folgender Personen:

 
 Dmitri Wladimirowitsch Lobkow (* 1981), russischer Eisschnellläufer